Валерий Самуилович Шмуклер (род. 26 июня 1946, Красноярск) — советский и украинский учёный, специалист в области строительства, доктор технических наук (1997 г.), профессор (2001 г.), отличник образования (2002 г.), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1995 г.), заслуженный деятель науки и техники Украины (2015 г.), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2020 г.) .

Биография 
Родился 26 июня 1946 года в Красноярске. В 1949 году семья переехала в город Харьков.

Отец, Шмуклер Самуил Иосифович, — инженер-механик, главный механик строительно-монтажного треста № 86. Мать, Шкловская Ася Абрамовна, — химик, зав. лабораторией в фармацевтическом институте.

В 1964 году поступил в Харьковский инженерно-строительный институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство», который окончил в 1969 году, получив диплом инженера-строителя промышленных и гражданских объектов.

С 1969 по 1986 год в ГПИ «Харьковпроект» последовательно занимал должности от инженера до начальника отдела. С 1986 по 1990 год работал в ГПИ «Укргорстройпроект» (от начальника технического отдела до заместителя главного инженера).

В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, тема «Исследование работы пологих железобетонных оболочек».
В 1997 году — докторскую диссертацию, тема: «Пространственные железобетонные каркасные системы многокритериального соответствия».

С 1990 года работает в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова: профессор кафедры строительных конструкций, с 2012 года — заведующий кафедрой.

В ГПИ «Харькопроект» создал один из первых на Украине вычислительных центров по расчету и автоматизированному проектированию объектов жилищно-гражданского строительства.

Под его руководством и при непосредственном участии был создан ряд программных комплексов САПР объектов строительства.

В период работы в ГПИ «Харьковпроект» стал соавтором серии КХС (Комплексная Харьковская Серия) для строительства шестнадцатиэтажных крупнопанельных жилых зданий и одним из организаторов сети кустовых вычислительных центров системы Госстроя УССР.

Во время работы в ГПИ «Укргорстройпроект» после землетрясения в Армении принимал активное участие в восстановлении объектов жилищного, социально-бытового и культурного назначения   .

Научная деятельность 
Научные интересы связаны с теорией конструктивных систем, информационными технологиями расчета и проектирования конструкций, методами их оптимизации и рационализации.

К основным работам в этой области относятся:
 метод интегральных градиентов для поиска глобального экстремума функционалов от многих переменных;
 метод решения многокритериальных задач оптимизации;
 метод переопределенных контурных коллокаций для решения краевых задач теории пластин и оболочек;
 компиляционные методы решения нелинейных задач теории конструкций.

За разработку, исследование и внедрение новой архитектурно-строительной системы «РАМПА» для жилищно-гражданского строительства в 1995 году присуждена Государственная премия Украины в области архитектуры. За разработку «Прогрессивные строительные конструктивные системы и технологии их возведения» в 2020 году присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники.

Автор гидравлического метода экспериментального исследования конструкций.

Принимал участие в проектировании и строительстве уникальных объектов, таких как:
 библиотечный комплекс НТУ «ХПИ» (Харьков);
 реконструкция наземного комплекса Управления национальной спутниковой системы связи в Крыму;
 комплекс 28-этажных жилых зданий в Харькове;
 логистический центра фирмы «Maxus»;
 развлекательный комплекс «Місто»;
 экспозиционный центр на площади Конституции в г. Харькове;
 реконструкция нежилого здания под Региональный центр административных услуг по проспекту Тракторостроителей, 144 в г. Харькове.

Участвовал в реконструкции памятников архитектуры эпохи конструктивизма: 52-го отделения связи (Харьков); здания Госпром (Харьков) и др.

В 1999 году избран действительным членом Академии строительства Украины.

Научные заслуги отмечены наградами: за организацию, внедрение и развитие молодёжного строительства на Украине — Медаль «40 лет движению МЖК» (2011); за выдающийся вклад в развитие науки, техники и инженерного дела Украины — Серебряная медаль Академии строительства Украины (2013) и Золотая медаль им. А. Н. Подгорного Инженерной академии Украины (2014). В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Член Международной ассоциации по оболочкам и другим пространственным конструкциям ИАСС (1980), член Международного научного общества ACI-international (Американский институт бетона, США) (1997)     .

Педагогическая деятельность 
С 1990 года преподавал в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, занимая должности профессора кафедры строительных конструкций, а с 2012 года — заведующего кафедрой. Читает курс по современной теории строительных конструкций.

Член Специализированного ученого совета (Д 64.056.4) при Харьковском государственном техническом университете строительства и архитектуры по защите докторских и кандидатских диссертаций по строительной специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения».

Награждён дипломом «Отличник образования Украины» (2002)    .

Почётные звания 
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2020)

Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1995)

Стипендиат КМУ за видающиеся заслуги в сфере высшего образования (2021)

Отличник образования Украины (2002)

Заслуженный деятель науки и техники Украины (2015)

Заслуженный профессор ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (2014)

Почетный знак – Медаль «40 лет движению МЖК» (2011)

Серебряная медаль Академии строительства Украины (2013)

Золотая медаль им. А. Н. Подгорного Инженерной академии Украины «За выдающийся вклад в развитие науки, техники и инженерного дела» (2014)

Публикации 
Автор и соавтор более 180 научных работ и 60 изобретений. Его труды опубликованы в ведущих научных изданиях Украины, России, Великобритании, Италии, Китая, Японии, США, Ирака. Валерий Самуилович — член редколлегий научных изданий «Бетон и железобетон в Украине» (Полтава), «Науковий вісник будівництва» (Харьков), «Комунальне господарство міст» (Харьков).

Соавтор семи монографий и учебных пособий, а также национальных нормативных документов:
 Комплекс программ для расчета опертых по контуру пологих оболочек с учётом физической и геометрической нелинейности. — М., 1975;
 Программная система вычерчивания схем и конструкций. — М., 1986;
 Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. — Киев; Харьков, 2003;
 Каркасные системы облегченного типа. — Харьков, 2008;
 Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБН В. 2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СниП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2). — Харків, 2015;
 Чисельні та експериментальні методи раціонального проектування та зведення конструктивних систем — Київ, 2017; и национальных нормативных документов:
  Rational  Design  of  Structural  Building  Systems  :  monograph  /  V.  Babayev,  I.  Ievzerov,  S.  Evel,  A.  Lantoukh-Liashchenko,  V.  Shevetovsky,  O.  Shimanovskyi, V. Shmukler, M. Sukhonos. – Berlin : DOM publishers, 2020. – 384 p. – (Construction and Engineering Manual);
 ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»;
 проект ДСТУ-Н Б EN 1996-1-Єврокод 6 «Проектування кам’яних конструкцій»;
 ДСТУ Б В.2.6-2010 «Конструкції будинків і споруд. Монолітні, залізобетонні конструкції будинків»; рекомендаций применения арматурного проката за ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного натяжения 
 ДСТУ-Н В.2.6-205:2015. «Назва з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд» и др.

Ссылки 
 Шмуклер В. С. на официальном сайте ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (кафедра строительных конструкций) 
 Шмуклер В. С. на сайте Научная деятельность ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
 Кафедра строительных конструкций 
 Сайт ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 
 Патенты автора Шмуклер В. С. на сайте Базы патентов Украины 
 Патенты автора Шмуклер В. С. на сайте поиска патентов 
 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 608/2020 от 30.12.2020 г. «О присуждении Государственных премий Украины в области науки и техники 2020 года  
 Распоряжение Кабинета Министров Украины от 29.09.21 №1174-р «О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования Украины» 
 Список опубликованных работ и изобретений профессора В. С. Шмуклера на сайте библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 
 Шмуклер В. С. в WiKi Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 
 Шмуклер В. С. в Google Scholar

Примечания 

Инженеры СССР
Инженеры Украины
Преподаватели вузов Харькова
Инженеры-строители